Red Star Football Club, abreviat Red Star FC și numit în mod curent Red Star, este un club de fotbal profesionist din capitala Franței, Paris. Echipa joacă în prezent în Championnat National, al treilea nivel al ligii franceze de fotbal, și își dispută meciurile de acasă pe Stade Bauer din Saint-Ouen-sur-Seine, în suburbiile de nord ale Parisului.

Palmares

Cupa

Referințe

Fondări în 1897
Cluburi franceze de fotbal